Verwesung steht für:
 Verwesung, Absterben von Teilen eines Organismus
  Amtsverwesung, siehe Verweser
 Verwesung (Buch), Thriller von Simon Beckett